Pappa ist der Familienname folgender Personen:

 Eftychia Pappa-Papavasilopoulou (* 1981), griechische Wasserspringerin
 Evi Pappa (* 1973), griechische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Hans Pappa (* 1936), Schweizer Eishockeyspieler 
 Marco Pappa (* 1987), guatemaltekischer Fußballspieler
 Maria Pappa (* 1971), Schweizer Politikerin (SP)

PAPPA steht als Abkürzung für:
 Pregnancy-associated plasma protein A

Siehe auch:
 Papa (Begriffsklärung)

Abkürzung